Hernando de Soto (ontdekkingsreiziger), een Spaanse conquistador en ontdekkingsreiziger uit de 16e eeuw
Hernando de Soto (econoom), een Peruaanse econoom